Saint-Germier puede referirse a: 

 Saint-Germier, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Saint-Germier, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Germier, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Saint-Germier, comuna francesa situada en Tarn.